Эрнест Николаевич Бы́ков () — советский и украинский инженер-конструктор.

Биография 
Родился 2 октября 1936 года в Тараще (ныне Киевская область, Украина). Сын советского кинооператора документального кино Быкова Николая Владимировича, погибшего в 1945 году.

В 1959 году окончил КИСИ.

С 1962 года работал в институте Гипроград, занимая должности старшего инженера, руководителя группы, в 1973—1987 годах — главный специалист-конструктор в архитектурно-планировочной мастерской № 4, с 1987 года — главный инженер, с 1993 года — главный конструктор института.

Умер 25 октября 2004 года в Киеве.

Творчество 
Руководил проектированием:
 театров в Житомире, Днепропетровске, Луцке, Хмельницком, Белой Церкви,
 кинотеатра «Звёздный» в Киеве.

Руководил реконструкцией Киевского академического театра оперетты. Здание театра строилось в начале XX-го века на благотворительные средства как помещение Троицкого народного дома

Участвовал в проектировании как один из авторов:
 музыкально-драматических театров в Симферополе, Ивано-Франковске, Ужгороде,
 санатория «Карпаты».
Разработал и развязал принципиальные конструктивные проблемы на всех этапах проектирования и строительства украинского музыкально-драматического театра в Симферополе (1970—1976).

Был главным конструктором строительства нового помещения Киевского театра кукол.

Премии 
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1978) — за создание Крымского ОМДТ в Симферополе
 Государственная премия УССР по архитектуре (1990) — за реконструкцию КУГАТОБ имени Т. Г. Шевченко
 Государственная премия Украины в области архитектуры (2013 — посмертно) — за реконструкцию и реставрацию здания ОдАТОБ.

 Примечания 

 Литература 
 Шевченковские лауреаты. 1962—2001: Энциклопедический справочник / Автор-сост. М. Г. Лабинский; вступление. сл. И. М. Дзюба. — : Колодец, 2001. — 696 с. — С. 43—44. ISBN 966-7575-29-2.
 Шевченковские лауреаты. 1962—2007: Энциклопедический справочник / Автор-сост. М. Г. Лабинский''; вступление. слова И. М. Дзюба, Г. М. Лубкивский. — 2-е изд., изменений. и доп. — : Колодец, 2007. — 768 с. — С. 56—57. ISBN 978-966-7575-81-6.

Конструкторы СССР
Конструкторы Украины
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры
Инженеры-конструкторы